Крестинский — фамилия. Известные представители:

 
 Крестинский, Александр Алексеевич (1928—2005) — русский писатель, поэт, переводчик

См. также 
 Крестинский район — бывший район Сибирского края в 1925—1929 годах.